Euroliga kobiet (ang. FIBA EuroLeague Women) – międzynarodowe, klubowe rozgrywki koszykarskie, utworzone z inicjatywy FIBA Europe w 1958 pod nazwą Puchar Europy Mistrzyń Krajowych, przeznaczone dla najlepszych oraz najbogatszych drużyn Europy (zajmujących najwyższe miejsca w czołowych ligach krajowych), od sezonu 1991/1992 jako Euroliga (ang. EuroLeague Women) w formule otwartej, zaś od sezonu 1996/1997 pod obecną nazwą oraz w formule zamkniętej. Od pierwszej edycji (tj. sezonu 1958/1959) do chwili obecnej organizowane i zarządzane przez FIBA Europe.

Udział polskich drużyn

Triumfatorki i finalistki

Zobacz też 
 Euroliga

Rozgrywki klubowe FIBA Europa